Corrent heliosfèric difús (del seu nom en anglès Heliospheric Current Sheet), procés de canvi de polaritat del camp magnètic del Sol
 Motor Ford HCS (de l'acrònim en anglès High Compression Swirl), motor de combustió interna fabricat per Ford Motor Company
 Harvard Computer Society, associació que ofereix serveis informàtics al campus de la Universitat Harvard
 Fibra HCS (de l'acrònim en anglès Hard-Clad Silica), fibra òptica amb nucli de sílice vítria i revestiment de plàstic
 Acer al carboni dur (del seu nom en anglès High Carbon Steel), acer al carboni amb un contingut de carboni més alt
 Hidrocortisona, hormona relacionada amb l'estrès
 Lactogen (del seu nom en anglès Human Chorionic Somatomammotropin), hormona polipèptida que es sintetitza a la placenta